Major League Soccer 2007 var den tolfte säsongen av MLS. DC United vann Supporters' Shield medan Houston Dynamo vann MLS Cup. Detta var första säsongen med kanadensiskt deltagande.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

2007 i USA
2007 i Kanada
Fotbollssäsongen 2007
2007